

Musica 
Horizon – album dei Culture Beat
Horizon – album di Eddie Rabbitt
Horizon – album dei Remioromen
Horizon – album dei The Carpenters
Horizon – album di Sun Ra
Horizon – album di McCoy Tyner

Televisione 
 Horizon – serie TV del 2000
 Horizon – trasmissione della BBC
La Horizon (Horizon) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise

Altro 
 Horizon – rivista degli anni 40
 Horizon – serie di videogiochi
 Horizon Zero Dawn – videogioco del 2017
 Horizon Forbidden West – videogioco del 2022

Pagine correlate 
 Horizons